Forestier ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne Forestier (1712–1768), französischer Bronzegießer
 Frédéric Forestier (geboren 1969), französischer Regisseur
 George Forestier, Pseudonym von Karl Emerich Krämer (1918–1987), deutscher Schriftsteller
 Henry-Claudius Forestier (1874–1922), Schweizer Maler und Plakatkünstler
 Jacques Forestier (1890–1978), französischer Internist und Rheumatologe
 Jean Forestier (* 1930), französischer Radrennfahrer
 Maxime Le Forestier (* 1949), französischer Chansonnier
 Pierre Forestier (1902–1989), französischer Architekt und Stadtplaner
 Sara Forestier (* 1986), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Morbus Forestier (nach Jacques Forestier)